1283 км, 1283-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 Населённые пункты

Казарма 1283 км, , Казарма 1283-й км — населенный пункт в составе Верещагинского городского округа в Пермском крае.

 железная дорога

 1283 км — другое название остановочного пункта Аргуновский на линии Акбаш — Чишмы, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648630
 1283 км — блок-пост, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648715
 1283 км — остановочный пункт/пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 511423
 1283 км — остановочный пункт/пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810993.